Het schermen met degen voor de mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op dinsdag 9 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Rubén Limardo uit Venezuela, die in Rio de Janeiro zijn titel verdedigde. Er werd geschermd in een knock-outsysteem met rechtstreekse uitschakeling. De eerste ronde was een tabel van 64, waarbij 26 schermers een vrijstelling kregen. Vanaf de tweede ronde schermde elke deelnemer. De verliezers van de halve finales streden in een aparte finale voor het brons.

Resultaten

Eindfase

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links
 Resultaten 

Mannen degen individueel